Александр Де Брюйн (* 1994) — бельгійський футболіст, півзахисник, нападник клубу «Гент».
 Антоні Аугустус Брюйн (1842—1890) — нідерландський натураліст, морський офіцер і торговець тваринами.